Султанбеков:
 Султанбеков, Арсланбек Сеитович (род. 1965) — советский, российский и казахстанский ногайский поэт и музыкант-домбрист.
  (1928—2021) — российский историк, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2011).
 Султанбеков, Даулет Айдарханович (род. 1994) — казахстанский гребец, чемпион Азиатских игр по гребле на каноэ на 1000 м в четвёрках (2014).
 Султанбеков, Жагфар Султанбекович (1898 — ок. 1938) — председатель исполкома Актюбинска (1926), народный комиссар земледелия КазССР (1926—1927).
 Султанбеков, Зейнулла Кабдышевич (род. 1944) — советский и казахстанский врач-гигиенист.
 Султанбеков, Канат Танатарович (род. 1976) — казахстанский инженер-строитель, председатель совета директоров Международного аэропорта Астана (2008—2009).
 Султанбеков, Темирлан Медетович (род. 1998) — лидер киргизской партии «Социал-демократы».

 Султанбекова, Айгерим Султанбековна (род. 1999) — российский борец, бронзовая медалистка чемпионата России в весе до 55 кг (2021).
 Султанбекова, Айдана — казахстанская самбистка, бронзовая медалистка чемпионата Азии в весе до 56 кг (2017).
 Султанбекова, Алтынчач — колхозная звеньевая, депутат Верховного Совета СССР (1946—1950).
 Султанбекова, Чолпон Аалыевна (род. 1969) — вице-премьер Киргизии (2016—2018).

См. также